Санда́л (от ):

Ботаника 
 Сандал, или Сантал () — род деревьев, из которых извлекают ароматное эфирное масло.
 Сандаловое дерево () — дерево, растущее в Азии, а также древесина этого растения и краска, которую получали из этой древесины.
 Кандийский сандал, или кандия — дерево из рода .

Красители 
 Сандал (краска) — экстракт природных красителей, обычно красного цвета:
 Красный сандал, который традиционно получали из древесины растений:
  — дерево, растущее в Азии, а также древесина этого растения и краска, которую получали из этой древесины.
 , или Пау-бразил — дерево, растущее в Бразилии, а также древесина этого растения и краска, которую получали из этой древесины.
 некоторые красители называли «синие сандалы», которые получали например из .

Люди 
 Сандал, Джелал (1942—2006) — турецкий боксёр.
 Сандал, Марта (1878—1930) — норвежская певица.
 Сандал, Мустафа (род. 1970) — турецкий певец.

Топонимы 
 Сандал (озеро) — озеро в Карелии близ Петрозаводска.

Другое 
 Сандал (предмет) — род печи; приспособление для обогревания жилища в Средней Азии, Афганистане, Иране, Турции и других странах Востока
 «Индийский сандал» — известная марка советских духов.

См. также 

 Сандалии
 Sandal — этнодуэт из Новосибирска.